ISB steht für:
 Benazir Bhutto International Airport, auch Flughafen Islamabad, Pakistan (IATA-Code)
 Britische Jungferninseln, als olympisches Länderkürzel
 Idealverein für Sportkommunikation und Bildung
 Informationssicherheitsbeauftragter, siehe Information Security Management System
 Informatiksteuerungsorgan des Bundes, ein Amt im Eidgenössischen Finanzdepartement
 Infrastrukturbetreiberin, das Schweizer Wort für Eisenbahninfrastrukturunternehmen
 Ingenieurschule für Bauwesen – in verschiedenen deutschen Städten
 Institut für Städtebau Berlin, siehe Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung #Aufbau
 Institute for Social Banking mit Sitz in Berlin
 International School Bangkok, eine internationale Privatschule in Thailand
International Society of Bassists
 Internationaler Studentenbund, siehe International Union of Students
 Internationales Sozialistisches Büro, Einrichtung der sozialistischen Zweiten Internationale
 Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, die Förderbank des Bundeslandes Rheinland-Pfalz, Sitz in Mainz
 Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, eine Organisation zur qualitativen Verbesserung des bayerischen Schulwesens in München
 The Incredible String Band, eine schottische Folkmusik-Band aus Glasgow

Abkürzung